Le terme Launière peut se référer à:

Toponymes

Maison Denis-Launière, monument historique.
Réserve indienne de Cacouna, réserve dans Rivière-du-Loup, Bas-Saint-Laurent, Québec.
Barrage Launière,  barrage dans le territoire non organisé de Lac-Jacques-Cartier, La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, Québec.
Décharge Launière, ruisseau dans la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier, MRC D'Autray, Lanaudière, Québec.
Lac Launière, lac dans le territoire non organisé de Rivière-Mistassini, dans la MRC Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec.
Lac Launière, lac dans le territoire non organisé de Lac-Jacques-Cartier, MRC de La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale.
Rivière Launière, rivière dans le territoire non organisé de Lac-Jacques-Cartier, MRC La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, Québec.